Sturridge en cuanto a apellido, puede hacer referencia a:

 Charles B. G. Sturridge o Charles Sturridge (1951-), realizador, guionista, productor, y actor británico.
 Thomas Sidney Jerome Sturridge o Tom Sturridge (1985-), actor británico.
 Daniel Sturridge (1989-), futbolista inglés de origen jamaiquino.